Ley de igualdad o Ley para la igualdad puede hacer referencia a:

 Ley de igualdad de oportunidades, sancionada en España en 2003;
 Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sancionada en España en 2007;
 Ley para la igualdad de trato, proyecto de ley presentado en España en 2011.